

Bibliografie

 Georgescu, D., Animale nevertebrate – Morfofizioloige – Editura Didactică și Pedagogică, R.A. București, 1997
Protozoa
Georgescu, 1997